

Personen 
 Rebecca Pow, Brits Conservatief politica
 Shane Pow, Singaporees acteur
 Duncan Pow, Brits acteur

Afkortingen en codes 
 Krijgsgevangene (POW), prisoner of war
 Prins van Wales (Prince of Wales, PoW), titel voor de Britse troonopvolger
  POW Ensemble, Nederlands muziekensemble
 Octanol-water-partitiecoëfficiënt (Pow), verhoudingsgetal in de biochemie, indicatief voor ophoping van een stof in lichaamsweefsel
 P.O.W.: Prisoners Of War, computerspel van SNK
 POW! Entertainment, productiebedrijf voor media
 Polska Organizacja Wojskowa, geheim Pools leger in en na de Eerste Wereldoorlog
 Luchthaven Portorož, vliegveld in Slovenië met IATA-code POW
 Proof-of-work, waarbij een systeem verbinding kan krijgen door een taak te verrichten, als teken van goede intenties

Zie ook 
 Pow Wow (doorverwijspagina)
 PowNed, een Nederlandse omroeporganisatie
 Point of view, standpunt (POV)